Боярское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Боярское — село в Успенском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2002 году.

Россия 
 Боярское — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Боярское — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Боярское — деревня в Тотемском районе Вологодской области (Погореловское сельское поселение).
 Боярское — деревня в Тотемском районе Вологодской области (Толшменское сельское поселение).
 Боярское — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Боярское — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Боярское — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Боярское — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Боярское — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Боярское — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Боярское — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Боярское — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Боярское — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Боярское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Другое 
 Боярское — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Каракулинском районе Удмуртии.
 Боярское (озеро, Томская область) — озеро в Томской области.
 Боярское (озеро, Лоухский район) — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Боярское (озеро, Муезерский район) — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Боярское (озеро, Белоруссия) — озеро в Чашникском районе Витебской области Белоруссии.